Шар Рубика (точнее Рубик-360) - трехмерная механическая головоломка, выпущенная в 2009 Эрнё Рубиком, изобретателем Кубика Рубика и других головоломок. Была представлена 5 января 2009 на международной ярмарке игрушек в Нюрнберге перед его мировым выпуском в августе.

Игровой процесс 
В отличие от оригинального Кубика Рубика, здесь нет формулы, которую нужно запомнить, а акцент смещен в сторону физики. 

Головоломка включает в себя перемещение шести шаров, каждый разного цвета, из центральной сферы(6 отсеков) в соответствующие по цвету полусферы.

Как и Кубик Рубика, имеет только одно решение, но его нельзя разбить и сложить, подходит для всех возрастов. Судя по отзывам, Рубик-360 очень затягивает и завораживает.

См. также 
 Змейка Рубика
 Кубик Рубика
 Перплексус
 Тетрис

Ссылки 

 Официальный сайт Рубика

 Клуб фанатов Рубика
 Лента. Ру о 360
 Репортаж НТВ о Шарике Рубика
Интервью с создателем в Time
Новости и обсуждения Рубик-360

 Официальный британский сайт головоломки

Примечания 

Механические головоломки
Эрнё Рубик